Jursa steht für:
 Jursa (Stadt), eine bisher nicht genau lokalisierte Stadt in Palästina, die in den Amarna-Briefen erwähnt wird
 František Jursa (1933–2022), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Michael Jursa (* 1966), ein Altorientalist